ESK kan syfta på:

Organisationer 
 ESK – tidigare namn på en internationell organisation Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa som arbetar med "tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad, se Europeiska säkerhetskonferensen
 ESK - Elektriska standiseringskommittén, en svensk kommission för standardisering inom elektronik, bildad 1919. Den uppgick 1937 i Svenska elektriska kommissionen (SEK)

Sportklubbar 
 ESK - en sportklubb i Erikslund, Ånge kommun. Har under åren haft fotbollslag, och har fortfarande en skidklubb som är aktiv. Några legendarer inom längdskidåkningen är Helge Eriksson och sonen Ingemar Eriksson. Se Helge Ingemar Eriksson
 ESK – en sportklubb i Enköping, se Enköpings SK
 ESK – en svensk sportklubb i Umeå, se Ersboda SK
 ESK – en simklubb från Eskilstuna, se Eskilstuna Simklubb

Se även
 Esk – ett vanligt geografiskt namn i Storbritannien